Миленино — название населённых пунктов:

Россия

Курская область 
 Миленино — село в Фатежском районе.

Рязанская область 
 Миленино — деревня в Клепиковском районе.

Тульская область 
 Миленино — хутор в Веневском районе.
 Миленино — деревня в Киреевском районе.